

Anno 
 634 o 634 a.C.

Codici 
 634 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Crolles, nella regione francese di Rodano-Alpi

Matematica 
 634 – numero